Aikido kan syfta på:

 Aikido – japanska budoarten
 Aikido (bok, Ichimura) – en bok av Toshikazu Ichimura
 Aikido - den fredliga kampkonsten – en bok av Stefan Stenudd